Czerwone Bagno – wieś w powiecie suwalskim.
 Rezerwat przyrody Czerwone Bagno – część Biebrzańskiego Parku Narodowego, miejsce schronienia uczestników powstań narodowych i partyzantki z okresu II wojny światowej.